Het seizoen 2012/2013 was het 110de jaar in het bestaan van de voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste Divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker en werd daarbij in de achtste finale uitgeschakeld door streekgenoot en aartsrivaal PEC Zwolle.

Go Ahead Eagles eindigde als zesde in de Jupiler League (eerste divisie) competitie en kwam daardoor in eerste ronde (van de drie) van de play-offs terecht voor promotie naar de Eredivisie. Via deze nacompetitie promoveerde Go Ahead Eagles naar Eredivisie. Daarmee maakte Erik ten Hag van zijn debuutjaar als hoofdcoach in het betaalde voetbal meteen een gedenkwaardig seizoen. De oud-prof van onder meer FC Twente leidde Go Ahead Eagles na een absentie van zeventien jaar terug naar de hoogste afdeling. Dat gebeurde weliswaar met een nederlaag bij FC Volendam (1-0), maar na de ruime thuiszege (3-0) kon de volksclub uit de Adelaarshorst een stootje hebben.
 
In de Jupiler League/Eerste Divisie startte de competitie in het seizoen 2012/2013 met 18 teams (zou 34 wedstrijden betekenen). AGOVV (8-1-'13) en Veendam (25-3-'13) gingen in de loop van het seizoen failliet, dus bleven 16 teams (30 wedstrijden) over. Go Ahead Eagles had voor de faillissementen tegen beide teams al één wedstrijd gespeeld. Hoewel de uitslagen vervallen zijn, zijn de wedstrijden wel meegenomen in de spelerstatistieken.

De volgende wedstrijden werden geannuleerd.:
 16-11-'12: Go Ahead Eagles – AGOVV; 2-2; doelpunten van Promes en Suk (uitslag geannuleerd)
 04-02-'13: Go Ahead Eagles – Veendam; 1-1; doelpunt van Vriends (uitslag geannuleerd)
 12-04-'13: AGOVV - Go Ahead Eagles (vervallen)
 26-04-'13: Veendam - Go Ahead Eagles (vervallen)

Selectie en technische staf

Technische staf

Topscorers

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

KNVB-beker

Go Ahead reikte dit seizoen opnieuw tot de achtste finales van de strijd om de KNVB-beker. In de vierde ronde tegen streekgenoot PEC Zwolle was de stand 1-1 na 90 minuten. In de verlenging scoorde Zwolle tweemaal en won zo met 2-3. Het beslissende doelpunt kwam in de 118de minuut op naam van aanvaller Fred Benson.

2013
Go Ahead Eagles